Фарма може бити:

 Фарма, основно значење;
 Фарма (филм), југословенски филм из 1975:
 Фарма (ријалити-шоу), ријалити-шоу.